Enginering The Dead — () второй полноформатный альбом бельгийской дэт/грайнд-группы Aborted, вышедший в 2001 году.

Об альбоме 
Engineering The Dead продолжил тематику предыдущего альбома, как в текстовом так и в музыкальном плане, хотя звучание стало на порядок чище. Записывался всё там же на «CCR Studio». Сессии были закончены в течение зимы 2001-го года, а альбом издан в июле теперь уже на более продвинутом лейбле Listenable Records. В записи альбома принимал участие новый второй гитарист группы Тийс Тис де Клоэдт. Издавался также на LP ограниченным тиражом в 500 копий. На этом альбоме группа также продолжает тенденцию семплирования, правда теперь уже не в таком изобилии, хотя и те, что были использованы предали картине ещё большей сочности и оригинальности, а именно диалоги из таких фильмов, как «Восставший из ада» и «Реаниматор», а также пресс-релиз по поводу первого обыска в расположенной в Милуоки квартире Джеффри Дамера, в конец CD, поместили самый жуткий семпл, где Дамер приносит свои соболезнования семьям его жертв.

Список композиций 

Музыка: Ниек и Тийс
Тексты: Свенчо и Ниек
Обложка альбома: Чад Михаэль Вард
Оформлением буклета: Свенчо

Переиздание 
В 2008-м году был переиздан с тремя бонус-треками и обновлённым оформлением.

Участники записи 
 Свен Гурглорот де Калюве — вокал
 Ниек Верстает — гитара
 Тийс Тис де Клоэдт — лид-гитара
 Коэн Верстает — бас
 Френк Росси — ударные

Ссылки 
 Альбом в дискографии Encyclopaedia Metallum 
 Дискография группы на  Metal Storm

Альбомы 2001 года
Альбомы Aborted
Альбомы Listenable Records